Le qualificazioni del singolare dell'Uruguay Open 2021 sono un torneo di tennis preliminare disputate il 15 novembre 2021 per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Olivia Tjandramulia (qualificata)
  Dasha Ivanova (qualificata)

  Jasmin Jebawy (ultimo turno)
  Martina Capurro Taborda (qualificata)

Qualificate 

  Olivia Tjandramulia
  Dasha Ivanova

  Marina Bulbarella 
  Martina Capurro Taborda

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Uruguay Open 2021